Franciaország
Saint-Pancrace, település Dordogne megyében
Saint-Pancrace, település Savoie megyében